Пуерта дел Љано има више значења:

 Пуерта дел Љано, Сан Исидро (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Пуерта дел Љано (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуерта дел Љано (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуерта дел Љано (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику